Naselja u Sloveniji:
 Zlateče (Vojnik, Slovenija), naselje u sastavu općine Vojnik
 Zlateče pri Šentjurju, naselje u sastavu općine Šentjur